Pitkämäki peut désigner:

Patronyme 
  (né en 1979), gardien finlandais de hockey sur glace ;
 Tero Pitkämäki (né en 1982), athlète finlandais en lancer du javelot.

Toponyme 

 Pitkämäki, un quartier des districts de centre-ville, Länsikeskus et de Naantalintie à Turku.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois